DXIII (römisches Zahlzeichen für 513) steht für:
 ab urbe condita DXIII im römischen Kalender, siehe 241 v. Chr.

D.XIII steht für:
 Albatros D.XIII, deutsches Militär-Testflugzeug, siehe Albatros D.V #Weiterentwicklung
 Fokker D.XIII, niederländisches Militärflugzeug
 Pfalz D.XIII, deutsches Militärflugzeug, siehe Pfalz D.XI-XV #Weiterentwicklung
 Roland D.XIII, deutsches Militärflugzeug

DX III oder DX-III steht für:
 technische Spezifikation von Automatikgetriebeölen nach Dexron-III, siehe DEXRON #Dexron-III

Siehe auch:
 D13

Abkürzung